Mooshaus ist der Ortsname von

 Mooshaus (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern
 Mooshaus (Ried), Ortsteil der Gemeinde Ried, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Mooshaus (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 eine Siedlung in der Ortsgemeinde Roth bei Prüm, Landkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Mooshäusl